

События 
 20 августа — Битва при Ахелое. Разгром византийской армии Симеоном Болгарским.
 Победа Симеона при Катасиртах.
 4 сентября — победа короля Леона Ордоньо II над мусульманами в сражении при Сан-Эстебан-де-Гормас.
 Заключение союза против мавров между королями Ордоньо II Леонским и Санчо I Наваррским.
 Оборону Бобастро возглавляет Хафар, сын Самуэля, также обращённый в христианскую веру. Другой сын Самуэля, Сулейман — мусульманин, но в оппозиции эмиру. Его ставка в Мелилье.
 917/918 — Война болгар с сербами. Пленение и смерть Петра Гойниковича. Союз болгар с князем Захлумии Михаилом Вышевичем.
 917/918—920/921 — Князь Сербии Павел, сын Брана Мунтимировича.
 Императрица Византии Зоя отправила Романа Лакапина и Иоанна Вогу за помощью к печенегам против болгар. Роман и Иоанн ссорились друг с другом, и печенеги вернулись.

Скончались 
 Сентябрь — Самуэль (Умар ибн Хафсун).

См. также